Tigre – mammifero appartenente alla famiglia dei felidi
Tigre – segno dello zodiaco cinese
 Tigre – figura araldica
Tigrè – etnia africana che abita il Corno d'Africa
Tigrè – lingua semitica parlata nell'Africa orientale
Tigre – città della provincia di Buenos Aires (Argentina)
Tigre – partido (dipartimento) della provincia di Buenos Aires  (Argentina)
Tigre – società calcistica argentina

Personaggi
Tigre – personaggio dei Transformers
Tigre – personaggio dell'anime I segreti dell'isola misteriosa
Tigre – personaggio della serie televisiva Ecco Pippo!
L'Uomo Tigre – personaggio dell'omonima serie manga e animata

Navi e veicoli 
 Tigre –  esploratore della Regia Marina  varato nel 1924, riclassificato cacciatorpediniere nel 1938. Autoaffondato nel 1941 
 Tigre – cacciatorpediniere francese varato nel 1924, catturato dagli italiani e brevemente ribattezzato FR 23 tra il novembre 1942 e l'ottobre 1943 fino alla restituzione. Demolito nel 1954
 Tigre – vascello di linea veneziano varato nel 1696 e autoaffondato nel 1705
 
 Tigre I – carro armato tedesco della seconda guerra mondiale
 Tigre II – carro armato tedesco della seconda guerra mondiale
Tigre – soprannome dei gruppi di locomotive elettriche FS E.632/3 ed E.652

Pagine correlate 
 Tigrè